

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Sprague – città della Contea di New London, Connecticut
 Sprague – villaggio della Contea di Lancaster, Nebraska
 Sprague – città della Contea di Lincoln, Washington

Persone 
 Clifton Sprague – viceammiraglio statunitense
 L. Sprague de Camp – scrittore statunitense
 George F. Sprague – scienziato statunitense
 Thomas L. Sprague – viceammiraglio statunitense
 Manton Sprague Eddy – generale statunitense
 Ira Sprague Bowen – astronomo statunitense